Флоренсио-Санчес () — город в юго-западной части Уругвая, на севере департамента Колония.

География 
Располагается на границе с департаментом Сорьяно. Город получил своё название по имени известного уругвайского политика и писателя — Флоренсио Санчеса. Абсолютная высота — 140 метров над уровнем моря.

История 
3 мая 1984 года получил статус малого города (Villa), а 24 ноября 1995 года — статус города (Ciudad).

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 3716 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая